Campione Pinse Cup 2022 var den 12. udgave af det danske etapeløb Pinse Cup for herrer. Serien indeholdte tre selvstændige DCU licensløb med en samlet distance på 405 km, og blev kørt ved Silkeborg, Herning og Randers fra 4. til 6. juni 2022.

Serien blev kørt efter pointsystem (pointgivning 50-1, vinderen af et løb fik 50 point, nr. 2 fik 49 point osv.). Rytteren med højeste pointscore efter de tre løb vandt etapeløbet. Ved pointlighed var resultatet af 3. afdeling i Randers afgørende. Rolf Sørensens tøjmærke Campione var navnesponsor for Pinse Cuppen, og uddelte efter hvert løb en gul førertrøje til løbets førende rytter, og en rød ungdomstrøje til den bedste U/23-rytter.

Adam Holm Jørgensen fra  vandt løbsserien, efter han fik én løbssejr, en anden- og fjerdeplads. ’ rytteren Rasmus Bøgh Wallin endte på den samlede andenplads.

Afdelinger

1. afdeling - Silkeborg 
Silkeborg IF Cykling stod 4. juni for afviklingen af Campione Pinse Cuppens første løb. Der blev kørt 10 omgange på en 14,4 km lang rundstrækning ved Laven.

2. afdeling - Herning 
Den 5. juni, pinsedag, var Herning Cykle Klub arrangør af Pinse Cuppens andet løb. Der blev kørt seks omgange på en 23,8 km lang rundstrækning ved Kibæk.

3. afdeling - Randers 
Anden pinsedag, 6. juni, var Randers Cykleklub af 1910 arrangør af det sidste løb, og vinderen af Campione Pinse Cup skulle findes. Det var tredje gang i Pinse Cuppens historie at Randers-klubben var arrangør af et løb, efter at de i 2019 overtog fra Hammel Cykle Klub. Der blev kørt ti omgange på en 11,9 km lang rundstrækning ved Harridslev.

Samlet resultat

Hold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 1. afdeling i Silkeborg hos sportstiming.dk
 2. afdeling i Herning hos sportstiming.dk
 3. afdeling i Randers hos sportstiming.dk

DCU licensløb 2022
Sport i Silkeborg
Sport i Herning
Sport i Randers